Tiarks ist der Familienname von:

 Frank Cyril Tiarks (1874–1952), britischer Bankier
 Johann Ludwig Tiarks (1789–1837), deutscher Astronom und Geodät

Siehe auch:
 Tjarks